Coso Cornelio Léntulo puede referirse a las siguientes personas de la Antigua Roma:

 Coso Cornelio Léntulo (cónsul 1 a. C.).— Cónsul en el año 1 a. C.
 Coso Cornelio Léntulo (cónsul 25).— Cónsul en el año 25.
 Coso Cornelio Léntulo (cónsul 60).— Cónsul en el año 60.